Пойкіліт — мінералогічне поняття.
 Пойкіліт — кристал, або зерно, в якому містяться численні включення інших мінералів, що були захоплені під час росту індивіда.
 Пойкіліт — одна з назв (зайва назва) мінералу борніту.

Див. також 
 Пойкілітобласт

Література 
 

Морфологія мінералів